Drachenhort beschreibt 

 Drachenhort, den mythologischen Schatz eines Drachen
 Drachenhort (Spiel, 1985), ein Fantasy-Brettspiel
 Drachenhort (Spiel, 2015), ein Brettspiel von Reiner Knizia